Jaille ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 André-Charles de La Jaille (1749–1815), französischer Entdecker, Kartograph und Seemann
 Didier de Saint-Jaille († 1536), französischer Adliger und Großmeister des Malteserordens